Het Nederlands softbalteam (dames), of Team Kingdom of the Netherlands  genoemd, is het nationale damessoftbalteam van het Koninkrijk der Nederlanden. Het team valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond.

Historie 
Het team speelde zijn eerste officiële interlandwedstrijd op 29 mei 1960. Op het terrein van EDO te Haarlem wint het team met 4-3 van Italië. In 1967 doet het team mee als gastteam aan het officiële Amerikaanse kampioenschap te Stratford in Connecticut. In de beginjaren werd er hoofdzakelijk bij gebrek aan veel andere mogelijkheden gespeeld tegen Amerikaanse leger- en collegeteams. Deze wedstrijden vonden in de jaren zestig en zeventig onder meer plaats in Heidelberg, Duitsland en Orléans, Frankrijk. In 1977 werd er een trainingstrip gemaakt naar Arizona in de Verenigde Staten waar in drie weken tijd 23 wedstrijden werden gespeeld tegen clubteams.

Olympische Spelen 
Het "Nederlands Dames Softbal Team" kwalificeerde zich tweemaal voor de vijf plaatsgevonden toernooien op de Olympische Spelen waarbij aan de eerste vier toernooien acht landen en aan de editie van Tokio 2020 zes landen deelnamen. Tijdens de Spelen van 1996 werd door het team de zevende plaats behaald. Hierna werd het team compleet ontbonden en werd de speelsters door de bond gemeld dat ze geen deel meer uitmaakten van de selectie. In 2008 lukte het voor de tweede keer om kwalificatie te verwezenlijken voor het olympisch softbaltoernooi in China door het winnen van het Olympisch kwalificatietoernooi in en tegen aartsrivaal Italië (juni 2007). Twee weken daarvoor had Italië het Nederlands team nog verslagen in de finale van het Europees kampioenschap in Amsterdam. Nederland won enkel de laatste wedstrijd tijdens de Spelen tegen Taiwan en eindigde op de achtste en laatste plaats.

Wereldkampioenschap 
In 1974 werd voor het eerst meegedaan aan de wereldkampioenschappen. Dit was de derde editie en vond plaats in Stratford. Van de vijftien deelnemende landen behaalde Oranje samen met Taiwan een gedeelde vijfde plaats. Daarna volgden vanaf 1986 elf opeenvolgende deelnames met de vierde plaats in 2016 en de zesde plaats in 2012 en 2014 (in eigen land) als hoogste klasseringen.

 Resultaten

Europees kampioenschap 
Nederland nam deel aan alle 23 edities van het Europees kampioenschap waarbij elf keer goud, acht keer zilver en driemaal brons werd behaald; in 1999 werd het vierde. Na Italië (12-8-2) is dit team het meest succesvolle Europese softbalteam bij de vrouwen.

 Resultaten

Lijst van bondscoaches

Lijst van internationals 

Nationaal softbalteam
Softbal in Nederland
Softbal
Lijsten van vrouwelijke sporters